Rhadicoleptus är ett släkte av nattsländor. Rhadicoleptus ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Husmasknattsländor
Rhadicoleptus